Distretto di Bajandėlgėr – distretto della provincia di Sùhbaatar, in Mongolia
 Distretto di Bajandėlgėr – distretto della provincia del Tôv, in Mongolia